

Persone 
Antonella Monetti – attrice teatrale e conduttrice televisiva italiana
Attilio Monetti – giornalista e telecronista sportivo italiano
Fernando Monetti – calciatore argentino, portiere del Lanús
Frédéric Monetti – cestista francese
Giuseppe Monetti – calciatore italiano

Pagine correlate
Monetta